Srednji vrh je ime več gora v Sloveniji:

 Srednji vrh (2134 m)
 Srednji vrh, Julijske Alpe (2032 m)
 Srednji vrh, Kamniško-Savinjske Alpe, tudi Lisičja peč (1853 m)
 Srednji vrh nad Završnico, Karavanke (1796 m)

Glej tudi  
 Srednji Vrh (2 naselji)

Gore v Sloveniji
Slovenski dvatisočaki